Galaxy è una nave traghetto che opera nel Mar Baltico per conto di Silja Line.

Caratteristiche 
Galaxy è una nave traghetto lunga 212 metri e larga 29. Può trasportare 2.800 passeggeri e 420 auto o 1.130 metri lineari di carico merci. Grazie ai suoi 4 motori Wärtsilä 16V32, con una potenza complessiva di  kW, può raggiungere una velocità di 22 nodi.

Tra il 2006 e 2008 ha tenuto il primato di essere la nave più grande mai registrata in Estonia; un titolo in seguito detenuto dalla sua sostituta, la gemella Baltic Princess.

Servizio 
L'introduzione della prima nuova costruzione di Tallink, il cruiseferry Romantika, nel 2002 sulla rotta tra Tallinn e Helsinki è stata un successo. Un anno dopo il suo ingresso in questo servizio, il più accanito concorrente di Tallink, Viking Line, ha annunciato che avrebbero ritirato la loro nave ammiraglia Cinderella dalla stessa rotta, sostituendola con la Rosella, più adatta al trasporto merci.

Ciò ha portato Tallink a ordinare una nave più grande per sostituire la Romantika il 28 ottobre 2004. La Romantika, a sua volta, era necessaria per unirsi alla sua nave gemella appena consegnata, la Victoria I, sulla rotta Tallinn - Stoccolma.

La costruzione della nuova nave è iniziata all'inizio del 2005 e la sua chiglia è stata posata il 21 aprile. Il costruttore fu Aker Finnyards, il cantiere Rauma. Il 1º dicembre 2005, la nuova nave è stata varata e battezzata Galaxy. 

Progettato come una replica accuratamente ingrandita del Romantika, il Galaxy è più lungo e dispone di cabine e aree pubbliche aggiuntive. Lasciando alle spalle lo schema di livrea esterna introdotto sulla Romantika e sua sorella, il Galaxy sfoggia uno scafo bianco con una sovrastruttura blu decorata con nuvole, insieme a una serie di diversi animali dipinti sui lati.

Dopo aver eseguito le sue prove, la Galaxy è entrata in servizio sulla rotta Tallinn - Helsinki il 2 maggio 2006. La nave effettuava un viaggio di andata e ritorno al giorno tra le due capitali ma trascorreva la maggior parte del tempo ormeggiata in porto. Nell'aprile 2007, meno di un anno dopo la sua introduzione, Tallink annunciò che il Galaxy sarebbe stato trasferito sulla rotta Stoccolma - Mariehamn e sulla Långnäs - Turku nel 2008, venendo sostituita dalla nave gemella Baltic Princess.

Dopo che la Baltic Princess ha sostituito Galaxy sulla rotta Tallinn - Helsinki, Galaxy ha sostituito il Silja Festival sulla rotta Stoccolma - Turku il 23 luglio 2008. In concomitanza con il cambio di rotta, Galaxy è stata registrata in Svezia. La livrea esterna della nave, così come il suo nome, è stata lasciata invariata, nonostante una precedente dichiarazione fatta da Tallink che sarebbe stata ridipinta con la livrea Silja. Un testo sullo scafo "Silja Line" ha sostituito il testo "Tallink Cruise" sui suoi lati, ma il logo "Tallink" sul fumaiolo è stato lasciato invariato. Prima di iniziare il servizio, il Galaxy è stato attraccato a Naantali per tre giorni.

Navi gemelle 
 Baltic Princess

Voci correlate 
 Traghetti più grandi d'Europa

Altri progetti 

Traghetti svedesi